Mario Schembri ist der Name folgender Personen:

* Mario Schembri (Fußballspieler, 1950) (* 1950), maltesischer Fußballspieler
 Mario Schembri (Fußballspieler, 1956) (* 1956), maltesischer Fußballspieler